Pycnis är ett släkte av svampar. Pycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnis